Star Wars: The Best of PC — это сборник, включающий в себя пять лучших игр во вселенной Звёздных войн, выпущенных для PC за последние пять лет. Официальная дата релиза в Европе — 24 ноября 2006 года. Сборник является коллекционным изданием, и продавался на протяжении короткого времени.

Обзор 
Сборник включает в себя следующие игры:

Сборник также включает 14-ти дневную пробную версию MMORPG Star Wars: Galaxies.

Игры по вселенной «Звёздных войн»
Игры для Windows
Сборники компьютерных игр